Kempner, une ville du Texas,
 Patty Kempner une nageuse américaine,
 Nan Kempner, personnalité new-yorkaise,
 Robert Kempner, avocat américain d'origine allemande.
 La série de Kempner, créée par Aubrey J. Kempner, est, en mathématiques, une variante de la série harmonique.